Сан Франсиско Сола има више значења:

 Општина Сан Франсиско Сола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Сола (Сан Франсиско Сола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику